Zdeněk Kolář e Jiří Lehečka erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Hunter Reese e Szymon Walków hanno sconfitto Marek Gengel e Adam Pavlásek con il punteggio di 1-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

  Hunter Reese /  Szymon Walków (campioni)
  Karol Drzewiecki /  Alex Lawson (quarti di finale, ritirati)

  Renzo Olivo  /  Camilo Ugo Carabelli (ritirati) 
  Marek Gengel /  Adam Pavlásek (finale)

Wildcard 

  Georgii Kravchenko /  Filip Peliwo (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Poznań Open 2022